Roggentin kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Roggentin, Rostock – kommun i Tyskland, Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern, 
 Roggentin, Mirow – ort, tidigare kommun, Mirow, Mecklenburg-Vorpommern,